Луговцев — фамилия; имеет женскую форму Луговцева.
 Луговцев, Михаил Васильевич (1912—1967) — советский военный деятель, генерал-полковник танковых войск, командующий войсками Одесского военного округа.
 Луговцев, Николай Иванович (1917—1944) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.